Олена Лиховцева виграла титул, перемігши у фіналі Ай Суґіяму з рахунком 3–6, 7–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Бренда Шульц-Маккарті (півфінал)
  Барбара Паулюс (2-ге коло)
  Олена Лиховцева (переможниця)
  Сабін Аппельманс (півфінал)
  Руксандра Драгомір (1-ше коло)
  Ай Суґіяма (фінал)
  Катаріна Студенікова (1-ше коло)
  Сільвія Фаріна (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1997 Gold Coast Classic Draw 

Brisbane International
Тур WTA 1997